Il toponimo Karama può riferirsi a diversi settori del Ruanda:

Karama, settore della Provincia Meridionale nel Distretto di Huye
Karama, settore della Provincia Meridionale nel Distretto di Kamonyi
Karama, settore della Provincia Orientale nel Distretto di Nyagatare

Pagine correlate
Karam